Farvergården kan hentyde til flere artikler:
 Farvergården (Ebeltoft) i Ebeltoft
 Farvergården (Kerteminde) i Kerteminde, som inderholde bymuseet, der er en del af Østfyns Museer
 Farvergården (Odense), en del af Brandts Klædefabrik